Le dolmen du Pla de l'Arca peut désigner : 
 Le dolmen du Pla de l'Arca (Castelnou)
 Le dolmen du Pla de l'Arca (Molitg-les-Bains)
tous deux situés dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Voir aussi